Línia Llenguadoc-Rosselló, línia d'alta velocitat prevista entre Perpinyà i Montpeller
 Lunar Laser Ranging, experiment per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna mitjançant un feix làser
 Test de raó logarítmica de versemblança (del seu nom en anglès Log-Likelihood Ratio), test d'ajustament de models estadístics